Ле́бедевское се́льское поселение — упразднённое муниципальное образование в Промышленновском районе Кемеровской области. Административный центр — село Лебеди.

История 
Лебедевское сельское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ. С 2019 года Лебедевский территориальный отдел

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Промышленновского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году